Erster in der Saison 1983/84 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der VfB Stuttgart.

Saisonüberblick 
Die Meisterschaft entschied sich am 34. Spieltag, vor dem der VfB Stuttgart (seit dem 29. Spieltag Tabellenerster) zwei Punkte vor dem HSV stand. Die Tordifferenz der Stuttgarter war um neun besser als die der Hamburger. Am 33. Spieltag hatte Stuttgart 2:1 bei Werder Bremen gewonnen, der bis dahin punktgleiche HSV seinerseits sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 0:2 verloren. Am letzten Spieltag bestritt Stuttgart sein letztes Heimspiel gegen Hamburg. Die Hamburger gewannen mit 1:0 und blieben Zweiter. Die ersten drei Vereine (VfB, HSV und Mönchengladbach) waren punktgleich, 1 Punkt dahinter platzierte sich der FC Bayern, 3 Punkte hinter dem Trio der Vize-Meister von 1983 aus Bremen. Zwischen dem Meister und Platz 5 waren also nur 3 Punkte Differenz. Dies gab es bis heute nicht wieder.

Kickers Offenbach war der dritte Bundesliga-Verein, der nach Tasmania Berlin (65/66) und Rot-Weiss Essen (76/77) mehr als 100 Gegentore bekam. Als erster und bislang einziger Verein verlor der 1. FC Nürnberg in der Saison sämtliche Auswärtsspiele.

Der 32. Spieltag der Saison 1983/84 ist mit insgesamt 53 Toren der bis heute torreichste Spieltag der Bundesliga, zudem sind die in der Saison insgesamt erzielten 1.097 Tore die meisten in der Historie.

Abschlusstabelle

Relegation 

In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der 1. Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der 1. Bundesliga.

|-
|colspan="4"| Eintracht Frankfurt verbleibt in der 1. Bundesliga
|}

Statistiken zu diesen beiden Spielen sind unter 2. Fußball-Bundesliga 1983/84 einzusehen.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 6.307.967 Zuschauer ( 20.614 pro Spiel) in die Stadien.

 Größte Zuschauerkulisse
 78.000 FC Bayern München – Hamburger SV (14. Spieltag)
 78.000 FC Bayern München – VfB Stuttgart (28. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 3.000 Kickers Offenbach – Eintracht Braunschweig (33. Spieltag)

Die Meistermannschaft VfB Stuttgart

Schiedsrichter

Kader

Literatur 
 Kicker-Sportmagazin, Jahrgänge 1983 und 1984, Olympia-Verlag

Einzelnachweise 

1983 84
Fußballsaison 1983/84